

Pessoas 
 Channing Tatum
 Art Tatum
 Tatum O'Neal

Localidades 
 Tatum (Carolina do Sul)
 Tatum (Texas)
 Tatum (Novo México)

Outros usos 
 3748 Tatum

Desambiguações de topônimos